Sanet y Negrals kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanet y Negrals (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Sanet y Negrals (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar